Kansas City (Missouri), een stad in de Amerikaanse staat Missouri
 Kansas City (Kansas), een stad in de Amerikaanse staat Kansas
 Kansas City (stedelijk gebied), de metropoolregio van beide bovengenoemde steden
 Kansas City (film), een film uit 1996
 Kansas City (nummer), een nummer geschreven door het duo Jerry Leiber & Mike Stoller in 1952 en in de loop der jaren door meer dan 300 artiesten uitgevoerd
 Kansas City/Hey-Hey-Hey-Hey!, de uitvoering van het bovengenoemde nummer zoals die op het repertoire van Little Richard en The Beatles stond
 Sporting Kansas City, een Amerikaanse voetbalploeg uit Kansas City (Kansas).